Змагання з бігу на 100 метрів серед жінок на літніх Олімпійських іграх 2020 у Токіо проходили 30-31 липня 2021 на Японському національному стадіоні.

Напередодні старту 

На початок змагань основні рекордні результати були такими:

Результати

Попередній раунд 

У попередньому раунді брали участь ті спортсменки, які не мали кваліфікаційних нормативів, виконання яких було, за загальним правилом, необхідним для потрапляння до стартових протоколів олімпійських дисциплін.

Умови кваліфікації до наступного раунду: перші троє з кожного забігу () та найшвидша за часом з тих, які посіли у забігах місця, починаючи з четвертого ().

Забіги 

Умови кваліфікації до наступного раунду: перші троє з кожного забігу () та троє найшвидших за часом з тих, які посіли у забігах місця, починаючи з четвертого ().

Півфінали 

Умови кваліфікації до наступного раунду: перші двоє з кожного забігу () та двоє найшвидших за часом з тих, які посіли у забігах місця, починаючи з третього ().

 Блессінґ Окаґбаре не вийшла на старт півфінального забігу через її тимчасове відсторонення від змагань у зв'язку з позитивним тестом, який підтвердив наявність у її організмі забронених гормонів росту.

Фінал 

У фінальному забігу Елейн-Томпсон-Гера захистила титул олімпійської чемпіонки на 100-метрівці, здобутий 2016 року, та встановила новий олімпійський рекорд у цій дисципліні, який залишався неперевершеним з 1988.

Примітки

Джерела 

 Сторінка дисципліни змагань на сайті Світової легкої атлетики  
 Сторінка дисципліни змагань на сайті Міжнародного олімпійського комітета  
  

Жінки
Жінки